Альменево — название населённых пунктов в России:
 
 Альменево — село в Альменевском районе Курганской области.
 Альменево — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Альменево — село в Вурнарском районе Чувашии.
 Альменево — деревня в Козловском районе Чувашии.